Sipilä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1958), gymnaste finlandais
Helvi Sipilä (1915-2009), diplomate et femme politique finlandaise
Juha Sipilä (né en 1961), homme d'État finlandais
Gouvernement Sipilä (2015-2019)
 (1936-2004), acteur finlandais
Sinikka Sipilä (né en 1951), bibliothécaire finlandaise
Tapio Sipilä (né en 1958), lutteur gréco-romain finlandais
 (1921-2001), skieur finlandais de cross-country
, arbitre finlandaise de hockey sur glace féminine
Väinö Sipilä (1897-1987), athlète marathonien finlandais 
 (1858-1917), ecclésiastique luthérien finlandais

Homonymie de patronyme